Кати:

 Кати — язык, крупнейший представитель нуристанской языковой группы. 
 Кати — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
 Кати — город на юго-западе Мали, в области Куликоро.